Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–7(4–7), 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (фінал)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Анна Курнікова (півфінал)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Сандрін Тестю (2-ге коло)
  Олена Лиховцева (2-ге коло)
  Ліза Реймонд (2-ге коло)
  Магдалена Малеєва (півфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 2001 Draw 

2001
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд